«Tribal Dance» — шестой сингл нидерландской евродэнс-группы 2 Unlimited, вышедший в апреле  года. Второй сингл с альбома No Limits!.

История 
Трек содержит различные типы ударных инструментов на протяжении всей композиции, а также партию трубы. Фраза «Say that again» в начале взята из кинофильма «Назад в будущее». В отличие от предыдущих релизов, рэп-партия Рэя для британской версии сингла не была удалена, хотя и была предельно сокращена. В видеоклипе, действие которого разворачивается в джунглях, была использована технология «картинка в картинке». Существует две версии клипа, с рэпом и без.

«Tribal Dance» покорил вершины чартов Испании, Финляндии и Канады. Трек включён в видеоигру Just Dance 4.

В 2004 году сингл был переиздан под названием «Tribal Dance 2.4» и отметился в чартах Австрии и Германии.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 
 2 Unlimited на Youtube

Композиции в стиле евродэнс
Песни по алфавиту
Песни 1993 года
Синглы по алфавиту
Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Золотые синглы
Синглы 2 Unlimited